Санта Енедина има више значења:

 Санта Енедина (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Енедина (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Енедина (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику